Zweifarbiges Birnmoos wird als Bezeichnung für zwei Moosarten der Gattung der Birnmoose (Byrum) verwendet:

Bryum barnesii
Bryum bicolor